OH eller Oh kan syfta på:

 OH-projektor – en apparat för projektion av transparenta bilder på projektorduk
 OH- – en jon som kännetecknar vattenlösningar av kemiska baser, se hydroxidjon
 Oh – en låt av de amerikanska artisterna Ciara och Ludacris
 OH – Finlands kod i flygplansregistret

Se även
 Oh (auktor) – en auktorsförkortning